Le CAR Trophy 2009 est une compétition organisée par la Confédération africaine de rugby qui oppose les nations africaines de deuxième division. La division Nord est remportée par le Niger tandis que le vainqueur de la division Sud est le Zimbabwe.

Division Nord 
La Division Nord est jouée à Tsévié au Togo. Les sept nations sont accompagnées par l'équipe réserve du Togo afin de former deux poules de 4 équipes. Le Niger bat le Bénin en finale.

Participants 

Poule A
 
 
 
  Togo A

Poule B
 
 
 
  Togo B

Poule A

Première journée

Deuxième journée

Troisième journée

Classement 

|}

Attribution des points : Trois points sont attribués pour une victoire, deux points pour un match nul, un point en cas de défaite.

Poule B

Première journée

Deuxième journée

Troisième journée

Classement 

|}

Attribution des points : Trois points sont attribués pour une victoire, deux points pour un match nul, un point en cas de défaite.

Matchs de classement

Pour la septième place

Pour la cinquième place

Pour la troisième place

Finale

Division Sud 
La Division Sud est jouée à Gaborone au Botswana. Les six nations joue chacune contre trois de leurs adversaires. Le Zimbabwe remporte la compétition.

Participants 

 
 
 

  La Réunion

Résultats

Première journée

Deuxième journée

Troisième journée

Classement 

|}

Attribution des points : Trois points sont attribués pour une victoire, deux points pour un match nul, un point en cas de défaite.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la Confédération africaine de rugby

2009
Coupe Afrique de deuxième division